Attigny puede referirse a:

 Attigny, comuna de Ardenas (Francia).
 Attigny, comuna de Vosgos (Francia).